La ligne 47/87 aussi appelée boucle de renfort de Souvret est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Souvret à partir de .

Histoire 
Fin des années  : mise en service (service de renfort en heure de pointe).

Début des années  : prolongement de Fontaine-l'Évêque à Souvret Forrière par l'itinéraire de la ligne 79.

 : création d'un service en boucle par l'itinéraire de cette ligne puis l'itinéraire de la ligne 41 (capitaux 11, 139 et 202) sous l'indice 87 dans le sens horaire et 47 dans le sens-antihoraire.

Fin des années  : suppression du service en boucle, maintien du seul service de renfort 47 entre Charleroi Eden et Fontaine-l'Évêque Rue de Leernes par Jumet et Roux.

Date inconnue : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut